Вулиця Тараса Бульби-Боровця (Житомир)
 Вулиця Тараса Бульби-Боровця (Луцьк)
 Вулиця Тараса Бульби-Боровця (Овруч)
 Вулиця Тараса Бульби-Боровця (Рівне)
 Вулиця Тараса Боровця у Сарнах

Див. також 
 Вулиця Тараса Бульби

Вулиці, названі на честь людей